Alashkert FC é uma equipe armênia de futebol com sede em Yerevan. Disputa a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Alashkert Stadium, que possui capacidade para 22.570 espectadores.

História 
O Alashkert FC foi fundado em 1921,e atualmente disputa a Primeira Divisão Armêna,o clube também é o único que ainda não foi rebaixado no Campeonato Armênio

Conquistas 
 Armenian Premier League: 4
(2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21)

 Copa Independência da Armênia: 1
(2018-19)

 Supercopa da Armênia: 3
(2016, 2018, 2021)

Ligações externas 
 

Alashkert